Ке́льмис или Ла-Калами́н (, , , ) — коммуна в Валлонии, расположенная в провинции Льеж, округ Вервье. Принадлежит Немецкому языковому сообществу Бельгии. На площади 18,12 км² проживают 10 396 человек (плотность населения — 574 чел./км²), из которых 49,12 % — мужчины и 50,88 % — женщины. Средний годовой доход на душу населения в 2003 году составлял 9613 евро.

Почтовый код: 4720—4728. Телефонный код: 087.

Интересные факты 
 С 1816 по 1918 годы Кельмис (в то время назывался Альтенберг) был фактической столицей суверенного территориального образования Мореснет.
 Кельмис является одним из центров изучения эсперанто в Европе.

Ссылки 
 www.kelmis.be

Коммуны провинции Льеж
Эсперанто